Datoga (ou Datooga) peut désigner :
 les Datoga, une population de Tanzanie ; 
 le datoga, une langue nilotique.